Куликівська сільська рада — Львівська область, Радехівський район
 Куликівська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Куликівська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район
 Куликівська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район